Comhaire est un nom de famille d'origine liégeoise.

Plusieurs personnalités portent ce nom :

 Charles-J. Comhaire (- siècle), folkloriste liégeois, fondateur de la société Le Vieux-Liège
 Fernand Comhaire (), maître de danse liégeois
 Georges Comhaire (1909-2000), peintre et graveur liégeois
 Jean Comhaire (), anthropologue belge, chef de département à l'Université de Nsukka (Nigéria), époux de Suzanne Sylvain (1898-1975), anthopologue haïtienne

Homonymie de patronyme